Die Pakistan Open 2008 fanden vom 9. bis 14. November 2008 in Islamabad, Pakistan statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Aamir Atlas Khan, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel setzte er sich gegen Farhan Mehboob mit 8:11, 11:7, 11:5 und 11:5 durch. Dies war sein vierter Titelgewinn auf der PSA World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nasir Iqbal einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2008/09
Squashturnier in Islamabad